Stornoway kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Stornoway (kommun), Québec, Estrie,

Storbritannien 

 Stornoway (rådsområdeshuvudort), grevskapshuvudort, Skottland, Eilean Siar, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar